Anton Beutel ist der Name folgender Personen:

* Anton Beutel (Politiker) (1830–1903), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Württemberg
 Anton Beutel (Jurist) (1868–1949), deutscher Verwaltungsjurist